Un récolement peut désigner :
 récolement (document) – une opération de contrôle de la présence de documents dans un local ; 
 récolement (topographie) – une opération de contrôle d'un chantier ;  
 récolement (collections d'un musée) – une opération de contrôle au sein de la collection d'un musée ; 
 récolement forestier – une opération de contrôle d'une coupe, après vidange, ayant pour but de s'assurer que seuls les arbres désignés ont été abattus.